Бізанц — прізвище австрійського (німецького) походження.
 Бізанц Альфред — підполковник УГА, командир 7-ї Львівської бригади
 Бізанц Данило — сотник УГА
 Бізанц Густав — архітектор, професор, ректор Львівської Політехніки

Австрійські прізвища
Німецькі прізвища